Le terme anglais Green Card (en français carte verte) peut désigner :
la carte de résident permanent aux États-Unis
Green Card, un film de Peter Weir (1990) avec Gérard Depardieu et Andie MacDowell.

Voir aussi